In voor- en tegenspoed (EO), een televisieserie van de Evangelische Omroep
In voor- en tegenspoed (VARA), een televisieserie van de VARA